Das Ford International Championships of Spain 1995 war ein Damen-Tennisturnier in Barcelona. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 24. bis 30. April 1995 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1995
Tennisturnier in Barcelona